Globidens (« dents de globe ») est un genre éteint de reptiles marins de la famille des Mosasauridae ayant vécu au Crétacé supérieur y il a entre  (millions d'années).

Description 
Globidens  mesurait 6 mètres de long pour un poids de 2 tonnes et vivait en Amérique du nord, en Afrique, au Moyen-orient et en Europe (Belgique). Il vivait en compagnie de son célèbre cousin Mosasaurus et se nourrissait de mollusques à coquilles. Il était la proie du requin Cretoxyrhina mantelli.

Références

Références taxinomiques 
 

Mosasauridae
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1912